Čelovce může znamenat:

 Čelovce (okres Prešov) – obec na Slovensku v okrese Prešov,
 Čelovce (okres Veľký Krtíš) – obec v okrese Veľký Krtíš v Banskobystrickém kraji na Slovensku ležící v údolí v jižní části Krupinské planiny.